Express může být:

 Express (píseň) – píseň zpěvačky Christiny Aguilery
 Express (album) – album skupiny Love and Rockets
 Express Werke – německá společnost věnující se výrobě jízdních kol
 Chevrolet Express – dodávkový automobil vyráběný společností Chevrolet
 Pony Express – kurýrní služba

Související články 
 Expres